Norm Corcoran (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1949, il commence sa carrière avec les Bruins de Boston dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1949-1950 || Olympics de Boston || EHL ||2 ||3 ||2 ||5 ||4 ||5 ||1 ||1 ||2 ||12 
|- 
|1949-1950 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1950-1951 || Bears de Hershey || LAH ||68 ||17 ||24 ||41 ||96 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1951-1952 || Bears de Hershey || LAH ||54 ||22 ||21 ||43 ||71 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1952-1953 || Bears de Hershey || LAH ||60 ||15 ||22 ||37 ||92 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0  
|-
|1952-1953 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Bears de Hershey || LAH ||69 ||22 ||36 ||58 ||70 ||11 ||5 ||7 ||12 ||18
|-
|1954-1955 || Bears de Hershey || LAH ||61 ||16 ||30 ||46 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Bruins de Boston || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|1955-1956 || Flyers d'Edmonton || WHL ||35 ||12 ||15 ||27 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Red Wings de Détroit || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Black Hawks de Chicago || LNH ||25 ||1 ||3 ||4 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||49 ||16 ||25 ||41 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1956-1957 || Indians de Springfield || LAH ||12 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Bisons de Buffalo || LAH ||67 ||14 ||37 ||51 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||58 ||13 ||32 ||45 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 || As de Québec || LAH ||56 ||18 ||27 ||45 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || As de Québec || LAH ||61 ||22 ||35 ||57 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||67 ||17 ||34 ||51 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1962-1963 || Flyers d'Edmonton || WHL ||30 ||9 ||10 ||19 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1962-1963 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||25 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Reds de Providence || LAH ||52 ||11 ||14 ||25 ||19 ||2 ||3 ||0 ||3 ||0
|- 
|1964-1965 || Reds de Providence || LAH ||36 ||7 ||11 ||18 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Bisons de Buffalo || LAH ||31 ||2 ||4 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

| 29 || 1 || 3 || 4 || 21 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6

Notes et références 

Naissance en août 1931
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des As de Québec
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Flyers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mars 2009
Décès à 77 ans